Слободска́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Слободская улица — улица в Минске.

Россия 
 Слободская улица — улица в Ягодной слободе Кировского района Казани.
 Слободская улица — улица в Орехово-Зуеве.
 Слободская улица — улица в городе Орле.
 В Санкт-Петербурге:
 Слободская улица — улица в Невском районе.
 Слободская улица — улица в Стрельне.
 Слободская улица — улица в Саранске.
 Слободская улица — улица в Смоленске.
 Слободская улица — улица в Ставрополе.
 Слободская улица — улица в Сыктывкаре.
 Слободская улица — улица в Улан-Удэ.
 Слободская улица — улица в Уссурийске.
 Слободская улица — улица в городе Уфе.
 Слободская улица — улица в Хабаровске.
 Слободская улица — улица в Шахтах.
 Слободская улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Слободская улица — улица в Одессе.